Головкино — посёлок в Полесском районе Калининградской области. Является административным центром Головкинского сельского поселения. Узел водных путей.

География 
Посёлок Головкино находится на левом берегу Немонина, недалеко от его устья на Куршском заливе, ниже отходящих от Немонина каналов: Полесского —  к югу (ведущего к Дейме) и Приморского — к северу (ведущего к Матросовке). В 4 км выше Головкина в Немонин впадает одноимённый посёлку канал Головкинский. Ниже Головкина на правом берегу Немонина располагается ближайший соседний населённый пункт Малая Матросовка.

История 
Населённый пункт относится к исторической области древней Пруссии именем Надровия.

В 1874 году рыбацкая деревушка Немониен дала название сельскому району в округе Лабиау.

В 1938 году властями Гитлеровской Германии Немониен был переименован в Эльхвердер в рамках кампании по германизации топонимики прусско-литовского происхождения.

22 января 1945 года Эльхвердер был взят войсками 3-го Белорусского фронта РККА.

В 1946 году переименован в поселок Головкино.

Население 
В 1939 году в Эльхвердере проживала 1 тыс. человек.

Примечания 

Населённые пункты Полесского района (Калининградская область)